Groen! (met uitroepteken) was de naam van de Vlaamse groene partij Groen van 2003 tot 2012.

Oorspronkelijk heette de partij Agalev, afkorting van Anders Gaan Leven. Na de zware nederlaag bij de federale verkiezingen van 2003 
werd op 15 november 2003 de naam veranderd in Groen! Begin 2012 werd het uitroepteken weggelaten.

De eerste voorzitter was Vera Dua; Agalev had geen voorzitters.

Zie verder
Het artikel over Groen (partij).

 
Voormalige Vlaamse politieke partij
Groene partij